Tadeusz Wojno (1884-1971) – mineralog i petrograf
 Tadeusz Wojno – żołnierz